Lucio Postumio Albino puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Postumio Albino (cónsul 234 a. C.).— Tres veces cónsul a finales del 
 Lucio Postumio Albino (cónsul 173 a. C.).— Cónsul en el año 173 a. C.
 Lucio Postumio Albino (cónsul 154 a. C.).— Cónsul en el año 154 a. C.
 Lucio Postumio Albino Regilense.— Tribuno consular en los años 389 y 381 a. C.